Gregory, Gregg ou Greg Thompson sont des noms pouvant désigner:

 Greg Thompson (1947-2019), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick ;
 Greg Thompson (né c. 1948), joueur canadien de football canadien ;
  (né en 1950), joueur et entraîneur américain de football américain ;
  (né en 1956), évêque anglican australien ;
  (né en 1960), joueur américain de soccer ;
  (né en 1971), joueur sud-africain de cricket ;
  (né en 1987), joueur irlandais de cricket ;
 , astronome australien ;
 , producteur et scénariste américain ;
 , directeur de musique américain.

Thompson, Gregory